Deldoul, comune della provincia di Adrar
Deldoul, comune della provincia di Djelfa
Deldoul, comune della provincia di Timimoun